GOOG steht für:
 Alphabet Inc. (NASDAQ-Kürzel), US-amerikanisches Unternehmen
 Flugplatz Linguère (ICAO-Code), senegalesischer Flughafen

.goog steht für:
 eine der neuen Top-Level-Domains (New gTLD), beantragt von Google

Abkürzung